В одиночному розряді тенісного турніру US Clay Court Championships 1971, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1971, Біллі Джин Кінг здобула титул, у фіналі перемігши Лінду Туеро 6-4, 7-5.

Сіяні гравчині 

  Біллі Джин Кінг (Переможниця)
  Лінда Туеро (фінал)
  Жель Шанфро (півфінал)
  Гелен Гурлей (півфінал)

 Джуді Тегарт-Далтон (1-ше коло)
 Джулі Гелдман (чвертьфінал)
 Вінні Шоу (чвертьфінал)
 Керрі Мелвілл (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

US Clay Court Championships